Die Liste der Mannschaftskader der United States Chess League 2006 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der United States Chess League 2006.

Allgemeines 

Die zehn Teams meldeten acht Spieler, von denen in jedem Wettkampf vier spielten. 76 der 80 gemeldeten Spieler bestritten mindestens einen Wettkampf, lediglich bei Carolina und Baltimore blieb je ein, bei Tennessee blieben zwei Spieler ohne Einsatz. Vier Spieler versäumten keinen Wettkampf ihres Teams. Mit je 6,5 Punkten waren David Pruess (San Francisco), Oleg Zaikov (Carolina) und Julio Becerra Rivero (Miami) am erfolgreichsten, wobei Pruess 10 Partien spielte, Zaikov und Becerra Rivero je 9. Kein Spieler erreichte 100 %, prozentual am erfolgreichsten waren Peter Vavrák (Dallas) und Jaan Ehlvest (Philadelphia) mit je 3,5 Punkten aus 4 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (USCF): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2006); bei Spielern ohne Elozahl wird die nationale Wertung (USCF Rating) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste von Juli 2006; CAN = Kanada, CRO = Kroatien, CUB = Kuba, IND = Indien, POL = Polen, SVK = Slowakei, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 MVP: Punkte in der Wertung Most Valuable Player

San Francisco Mechanics

New York Knights

Boston Blitz

Seattle Sluggers

Dallas Destiny

Carolina Cobras

Miami Sharks

Philadelphia Inventors

Baltimore Kingfishers

Tennessee Tempo

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind sowohl die Wettkämpfe der Vorrunde (Regular Season) als auch die der Endrunde (Playoff).
 Die Ergebnisse des Blitzschach-Tiebreaks im Finale sind nicht berücksichtigt.

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse auf der Homepage der USCL (englisch)

Schach 2006
United States Chess League